Coquelet est un nom de famille porté par plusieurs personnalités. Étymologiquement c'est un sobriquet venant du nom coquelet signifiant  ou , ou un hypocoristique du surnom  pour un beau parleur, ou portant beau, ou coureur.

Personnalités 

 Claude Coquelet (mort en 1613), évêque de Digne ;
 Emmanuel Coquelet (né en 1975), footballeur français ;
 Louis Coquelet (1676-1754), homme de lettres français ; 
 Michel Coquelet (1931-1961), prêtre missionnaire français, un des martyrs du Laos.

Noms dérivés 
 L'Affaire Coquelet, film de Jean Gourguet, 1934.